Пиједра де Леон има више значења:

 Пиједра де Леон (Мазатлан Виља де Флорес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пиједра де Леон (Санта Марија Озолотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику